FBI – Federalne Biuro Śledcze
 FBI – amerykański serial telewizyjny

Zobacz też 
 FBI: Most Wanted